Se denomina literatura yugoslava o literatura de Yugoslavia a la literatura producida en los territorios de la desaparecida Yugoslavia (que comprendía a las actuales Croacia, Serbia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia del Norte), más la de la antigua República de Ragusa (XIV-XIX). 

Por lo tanto, la denominación de "literatura yugoslava" puede referirse a:

 La literatura de Serbia
 La literatura de Croacia
 La literatura de Eslovenia
 La literatura de Macedonia del Norte
 La literatura de Bosnia y Herzegovina
 La literatura de la República de Ragusa

Literatura de Yugoslavia